Nizam steht für:

 Nizam, ein muslimischer Titel

Nizam ist der Familienname folgender Personen:

 Khairul Nizam (* 1991), singapurischer Fußballspieler 
 Musa Nizam (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Sharul Nizam (* 1997), singapurischer Fußballspieler
 Zaiful Nizam (* 1987), singapurischer Fußballspieler